Price Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Price Hill (Cincinnati), Ohio
 Price Hill (Virginia)
 Price Hill (Boone County, West Virginia)
 Price Hill (Fayette County, West Virginia)
 Price Hill (Monongalia County, West Virginia)
 Price Hill (Raleigh County, West Virginia)